Рынки Минска

История 
Почти у всех городов Беларуси была общая скупка сельскохозяйственных продуктов в помещичьих имениях, селах, на ярмарках и базарах, в местечках и городах, заготовка их большими партиями, сортировка и продажа их в Риге и за границей — в Данциге, Кенигсберге. Минск занимал центральное положение на пересечении важных сухопутных дорог, развивалась торговля.

В начале XIX века в районе площади Нового места (ныне сквер у театра им. Янки Купалы) проходила ежегодная контрактовая ярмарка. В начале XX века Низкий рынок, рыбный рынок на углу Катерининской улицы и безымянного переулка, молочный рынок на углу Широкой и Торгово-Набережной улиц, конский рынок на углу Захарьевской и Красной улиц, многопрофильный Троицкий базар на Троицкой площади, сельскохозяйственный рынок на Суражской площади, а также небольшие базары на Юбилейной и Татарской площадях, на Игуменском тракте, Коломенской и Московской улицах, а также в Ляховке. В 1911 году на городских рынках было реализовано сельскохозяйственной продукции почти на 2 млн рублей.

В 1979 году, рядом с Домом мебели, у перекрестка улиц В. Хоружей и Куйбышева был открыт центральный колхозный рынок — Комаровский (прежний, существовавший ещё с довоенных времен, располагался ближе к площади Якуба Коласа), самый большой в БССР (крытый: площадь крытого павильона 13 тыс. м², павильона сезонной торговли 6 тыс. м²; 3 тысячи торговых мест). По состоянию на 1982 год в Минске насчитывалось 7 рынков общей площадью 66,4 тыс. м² на 4207 торговых мест:
 Комаровский;
 Курасовщинский;
 Сторожёвский;
 Тракторозаводской;
 Червенский;
 Чижовский;
 Юбилейный.
Сторожёвский рынок специализировался на продаже сельскохозяйственных животных, остальные — на продаже сельскохозяйственных продуктов.

В конце 2009 год в коммунальную собственность Минска планировалось передать несколько рынков. По Червенскому, Чижовскому и Курасовщинскому рынкам шёл процесс передачи и купли-продажи.

По Червенскому рынку был подписан инвестиционный договор о реконструкции рынка с иранской компанией «Дидас». По состоянию на 2019 год строительство не началось.

Собственником рынка в Малиновке было принято решение о расторжении договоров аренды с предпринимателями в связи с планируемой реконструкцией рынка.

Список 
Крупные:
 Ждановичи
 Минский Червенский рынок
 Минский Комаровский рынок
 Центральный рынок строительных материалов в Уручье
 Динамо

По профилю
 Строительные рынки
 Автомобильные рынки
 Продовольственные

Примечания

Ссылки 
 Червенский рынок, список рынков
 Список с адресами на карте

Рынки Минска